Desa Dukuhsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dukuhsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 112,75), Jawa Timur, 
 Desa Dukuhsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 112,73), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar